Agia Paraskevi (griechisch Αγία Παρασκευή) ist

 der neugriechische Name Heiliger der orthodoxen und katholischen Kirche:
 Paraskeva, Märtyrerin in Paphlagonien unter Nero aus dem 1. Jahrhundert; Schwester der heiligen Photina (26. Februar griechisches Synaxarion; 20. März slawischer Prolog)
 der Name der Paraskeva von Rom aus dem 2. Jahrhundert (26. Juli in der Ostkirche)
 der heiligen Paraskeva Pyatnitsa aus dem 3. Jahrhundert (28. Oktober in der Ostkirche)
 der Name der Paraskevi von Iași (10. Jahrhundert), auch Paraskeva die Jüngere oder Parascheva des Balkans (14. Oktober)
 der Name der gerechten Jungfrau Paraskeva von Pirimin (am Pinega) bei Archangelsk aus dem 16. Jahrhundert (28. Oktober nach Synaxarion wie Prolog)

 der Name griechischer Orte:
 Agia Paraskevi, eine Stadt und Gemeinde bei Athen
 Agia Paraskevi (Lesbos), eine Kleinstadt, Gemeindebezirk der Gemeinde Lesbos
 Agia Paraskevi (Westmakedonien) ein Gemeindebezirks der Gemeinde Eordea
 Agia Paraskevi (Amari), ein Dorf im Süden von Kreta
 Agia Paraskevi (Lamia), Dorf in der Gemeinde Lamia, Mittelgriechenland

Agia Paraskevi steht für:

 Agia Paraskevi (Galata) Kirche in Galata, Zypern
 Agia Paraskevi (Germasogia), Stadtteil der Stadt und Gemeinde Germasogia im Bezirk Limassol auf Zypern
 Agia Paraskevi (Geroskipou) Kirche in Geroskipou, Zypern
 Agia Paraskevi (Ilion) Kirche in Ilion, nordöstlich von Athen
 Agia Paraskevi (Kalogeros) Kapelle bei Kalogeros im Amari-Becken auf Kreta
 Agia Paraskevi (Kos) Kirche in der  Stadt Kos auf der griechischen Insel Kos